

Toponymes
Pichette, un quartier de La Possession, à La Réunion.

Patronymes
Henri Pichette (1924 - 2000), écrivain, poète et dramaturge français;
Jean-François Pichette (1962-), acteur québécois;
Jean-Pierre Pichette, ethnologue canadien (et père de Mathieu Pichette);
Mathieu Pichette (né en 1974 ou 1975), acteur franco-ontarien (et fils de Jean-Pierre Pichette);
Patrick Pichette, directeur financier de Google;
Robert Pichette (1936 - 2019), historien canadien;
Roger Joseph Pichette (1921-2002), homme politique canadien.

Homonymie de patronyme